
Termin -{TFIIH}- ima više značenja.

 XPB, helikaza
 Transkripcioni faktor II H